De wereldkampioenschappen atletiek worden tweejaarlijks georganiseerd door World Athletics, voorheen International Association of Athletics Federations (IAAF) geheten. Ze vormen een van de grotere sportevenementen. Ze werden vanaf 1983 om de vier jaar gehouden, maar vanaf 1991 om de twee jaar, in de oneven jaren. Voor 1983 werden olympisch kampioenen geacht automatisch ook wereldkampioen te zijn. Wel werden vanaf 1973 wereldkampioenschappen veldlopen gehouden en erkende de IAAF in 1976 (50 kilometer snelwandelen in Malmö) en 1980 (400 meter horden en 3000 meter voor dames in Sittard) wereldkampioenschappen op enkele niet-olympische nummers. Een keer worden de wereldkampioenschappen in een even jaar gehouden, namelijk in 2022. Deze WK waren oorspronkelijk gepland voor 2021, maar moesten worden verplaatst naar 2022 vanwege de Olympische Zomerspelen van 2020, die als gevolg van de dat jaar uitgebroken coronapandemie een jaar waren uitgesteld. Om die reden vinden zowel de EK atletiek als de WK atletiek eenmalig in hetzelfde jaar plaats.

Wereldkampioenschappen

Belgische medaillewinnaars

Nederlandse medaillewinnaars

Zie ook 
Wereldkampioenschappen atletiek junioren
Lijst van Belgische medaillewinnaars op de wereldkampioenschappen atletiek
Lijst van Nederlandse medaillewinnaars op de wereldkampioenschappen atletiek